Erika Aleksandrowna Andriejewa (; ur. 24 czerwca 2004) – rosyjska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W karierze wygrała trzy singlowe oraz jeden deblowy turniej rangi ITF. 31 października 2022 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 118. pozycję, natomiast 22 sierpnia 2022 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 487. miejsce.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Rosyjskie tenisistki
Urodzeni w 2004